

Шміттен — громада, федеральна земля Гессен

Шміттен — громада в кантоні Граубюнден
 Шміттен — громада в кантоні Фрібур